Бухаралос (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монегрос. Занимает площадь 121,61 км². Население — 1055 человек (на 2010 год).

В Бухаралосе родился космограф Мартин Кортес де Альбакар.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Сарагосы